Albánia
 Vodice, település Mollas községben, Albániában
 Vodicë, település Kotë községben, Albániában
 Vodicë, település Vërtop községben, Albániában
 Csehország
 Vodice, település a Tábori járásban
 Horvátország
Vodice város Šibenik-Knin megyében
Vodice falu Cres községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Vodice falu Lanišće községben, Isztria megyében
Krmpotske Vodice falu Novi Vinodolski községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Szerbia
Vodice falu Prokuplje községben, a Toplicai körzetben
Vodice falu Smederevska Palanka községben, a Podunavi körzetben
 Szlovénia
 Vodice, település Ajdovščina községben
 Vodice, település Dobrepolje községben
 Vodice, település Vodice községben
 Vodice nad Kamnikom, település Kamnik községben
 Vodice pri Gabrovki, település Litija községben
 Vodice pri Kalobju, település Šentjur községben
 Vodice pri Slivnici, település Šentjur községben

Egyéb
 Selo pri Panach, Vodice 1-10, második világháborús tömegsír Selo pri Panach településen